Dit is de wereldranglijst voor mannen van september 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 september 2016.

Mannen 09